
Лягу́шка:

 Лягушка (останец) — геологический памятник на острове Сахалин.
 Лягушка (зарядное устройство) — универсальное сетевое зарядное устройство.
 Лягушка (фильм) — комедийный фильм Дэвида Гроссмана (США, 1987).
 Мина-лягушка — то же, что выпрыгивающая мина.

Реки
 Лягушка (приток Котоджи) — река в Томской области.
 Лягушка (приток Олешонки) — река в Окуловском районе Новгородской области.

См. также 
 Лягушки (значения)
 Лягушонок (значения)